Séleucos ou Séleucus (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Rois séleucides 
 Séleucos  Nicator, satrape de Babylonie (311-305 av. J.-C.) puis roi de 305 à 281 av. J.-C. ; 
 Séleucos II Kallinikos (246-225 av. J.-C.) ;
 Séleucos III Kallémies ou Sôter (225-223 av. J.-C.) ;
 Séleucos IV Philopator (187-175 av. J.-C.) ;
 Séleucos V Philometor (125-124 av. J.-C.) ;
 Séleucos VI Epiphanes Nicator (96–93 av. J.-C.) ;
 Séleucos VII Kybiosaktes ou Philométor (vers 70-60 av. J.-C.) ;

Autres  
 Séleucos du Bosphore (vers 433 à 393 av. J.-C.) ;
 Séleucos de Séleucie est un philosophe et astronome grec ;
 Séleucos le Grammairien, auteur de plusieurs Livres de la Philosophie, mentionné par Diogène Laërce.